Nikołaj Krugłow (ur. 1950) – radziecki biathlonista
 Nikołaj Krugłow (ur. 1981) –  rosyjski biathlonista